Галочкин Валентин Андреевич (22 ноября 1928, Днепропетровск, УССР — 3 ноября 2006, Москва, Россия) — советский (российский, украинский) скульптор.

Биография 

Родился 22 ноября 1928 года в Днепропетровске (УССР). Отец, Галочкин Андрей Андреевич, украинец (в советском паспорте: русский), был родом из Калужской области, работал директором столовой, позже — лепщиком и бригадиром форматоров. Мать, Либерман Голда Горховна (в советском паспорте: Ольга Григорьевна), еврейка, родилась в г. Чигирине (Украина), работала бухгалтером.

В 1941, во время Второй мировой войны семья Галочкиных была эвакуирована в Краснодарский край, затем в Узбекистан, а в 1944 г. вернулась в Днепропетровск. С 1944 по 1949 г. Валентин Галочкин обучался в Художественном училище Днепропетровска, в том числе у профессора Жирадкова. С 1949 по 1955 г. учился в Киевском художественном институте на факультете скульптуры. Большое влияние на него оказал профессор Макс Исаевич Гельманн.

Дипломная выпускная работа «Сталевар» (1956) была отлита в бронзе за счет института, в том же году приобретена Министерством культуры и выставлена в Государственном художественном музее г. Львова (Украина). Галочкина сразу после окончания института назначили главным художником Киевского скульптурного комбината, на этой должности он остался до 1959 года.

За работу «Хиросима» (1957) Галочкин в 29 лет был представлен к Ленинской премии, однако премия в 1957 г. была присуждена 83-летнему С. Коненкову.

В 1968 г. Валентин Галочкин стал лауреатом премии Венского фестиваля молодых художников. В 1960-х и 1970-х гг. совершил несколько поездок в Великобританию, Францию, Египет и Грецию.

В 1986 г. в связи с аварией на Чернобыльской АЭС скульптор вместе с семьей переехал из Киева в Москву. В 1999 г. эмигрировал в Германию, жил в Висмаре, с 2002 г. — в Гамбурге. Умер от инфаркта 3 ноября 2006 г. во время поездки в Россию, в Москве. Похоронен на Нахабинском кладбище 8 ноября 2006 г.

В.Галочкин был женат 3 раза. Первый брак (1958 г.) с Юлией Укадер (советский украинский скульптор, 1923—2008). Дочь от первого брака — Татьяна Галочкина (живописец). Второй брак (1978 г.) с Аленой Бокшицкой (киновед, 1948—1994). Дочь от второго брака — Анна Бокшицкая (журналист). Третий брак (1980 г.) с Лидией Галочкиной, урожд. Абраменко (художник, писатель, род. 1956). Сыновья от третьего брака — Игорь Галочкин (разработчик игр) и Андрей Галкин (программист). В.Галочкин занимался спортом, был мастером спорта по плаванию и волейболу, увлекался охотой и рыбной ловлей.

Художественный стиль 

Ранние работы, в том числе выпускная дипломная работа «Сталевар» (1956) выполнены в стиле социалистического реализма, в традициях Мухиной, Шадра, Меркурова.

Первая крупная работа «Хиросима» (1957), принесшая Галочкину известность в СССР, посвящена жертвам атомной бомбардировки города Хиросима во Второй мировой войне. «Хиросима» выражает протест скульптора против атомного оружия и войны, призыв к человечности.

C 1957 по 1991 гг. Галочкин выполняет десятки парадных памятников и бюстов В. И. Ленина и других политических деятелей СССР. Однако скульптор никогда не воспринимал эти государственные заказы, служащие целям пропаганды, как творческую работу. Галочкин в самом начале своего творческого пути разочаровался и в художественных принципах социалистического реализма. В своем творческом поиске он ориентируется на искусство Западной Европы и США, изучает творчество Генри Мура, Цадкина, Модильяни, Бурделя, Майоля и др.

Постепенно он приходит своему собственному видению формы и скульптуры. Форма не обязательно должна следовать за натурой и реалистически подражать ей. Она должна, прежде всего, быть красивой, создавать интересные ажуры и сочетание полутонов на своей поверхности. Галочкин воспринимает скульптуру как множество силуэтов, которые образует окружающий скульптуру воздух. С любого ракурса скульптура должна иметь интересный контур.

Ряд монументальных работ Галочкина посвящён теме Второй мировой войны. Однако видение войны художником, пережившим эвакуацию и смерть родных и близких, было далеко от официальной коммунистической пропаганды. Вместо бодро шагающих солдат и вождей в парадных позах скульптор изображал страдания и скорбь, которые приносит война народу, каждому человеку.

Работа «Уходящий на фронт» 1957 г., вырубленная из куска дерева, показывает последний страстный поцелуй солдата, прощающегося с женой. В памятнике «Жертва» 1964 г. фигуру человека образует разлом в камне, как будто образовавшийся от взрыва снаряда. Исчезнувшего человека показывает его след, силуэт в воздухе. Памятник жертвам Бабьего Яра (рабочее название — «Насилие») 1964 г. — беременная женщина, рассеченная надвое, страшный символ массовых расстрелов евреев. Памятник «Вдовы» 1975 г. изображает старую и молодую женщину (мать и жену), вечно держащих каску погибшего солдата. В работе «Врата скорби» 1976 г. две «женщины оплакивают тяжкую потерю, подобно атлантам». «Памятник сожженному селу» 1979 г. — девочка, стоящая в языках пламени.

Основной темой станковых работ скульптора была женская фигура и женский торс. Множество этюдов и работ, изображающих женскую фигуру в реалистической манере, было утрачено. Галочкин постепенно от реалистического изображения обнаженного тела переходит ко все большей символичности. В работах «Королева» 1965 г., «Река» 1970 г., «Виолончелистка» 1975 г. женская фигура стилизуется, превращается в игру силуэтов, объёмов и «рисунков воздуха».

Особое значение в творчестве Галочкина приобретает геометрическая фигура эллипс, в котором скульптор видит основу композиции и «стремление к гармонии». «Торсы» 1969 и 1975 гг. приближают женский торс к эллипсам, превращаются в напряженные, гармоничные и сбалансированные формы.

По проекту скульптора В. А. Галочкина и архитектора Н. В. Дашевского в Евпатории на мемориальном комплексе «Красная горка» воздвигнут памятник, изображающий советского воина, возлагающего венок на братскую могилу.

Цитаты (из рабочих записей) 

Даже красивые, но задуманные и потому навязчивые ритмы и ажуры — тоже ложь, придуманное и потому пустое и холодное.

Бесстрастное только может обладать качеством вечного.

Если существует объективное понятие «красота» и если красивое, в таком случае, должно оставаться красивым вечно, то творить надо по законам вселенной.

Не изощренность делает произведение вечным и великим, а его обнаженная искренняя правда и чистота, простая, как сама земля, навзничь открытая людям.

Из чего состоит эта красота предмета? Наверное, прежде всего из-за гармонии и внутреннего ритма и слаженности, рациональности и скрытой целесообразности.

Чтобы твой мир стал дорог людям, а не только тебе, он должен быть гуманным.

В произведении искусства должно быть таинство

Примечания

Литература 

 Galochkina L. Скульптор-мыслитель, Verlag "Stella", Hechingen, Deutschland, 2018. Grossausgabe: ISBN 978-3-95772-120-4. online online2 
 Galochkina L. Valentin Galochkin. 2018, Viaprinto, München. ISBN 978-3-00-059 305-5 online
 Галочкина Л. Н. Валентин Галочкин: жизнь и работа скульптора. Из рабочих записей Валентина Галочкина. 2010, Москва, Анкил, 336 с. с илл., ISBN 9785864763049.
 Объединение московских скульпторов 1992-2007. Каталог произведений московских скульпторов к 15-летию ОМС, изд.МСХ, Москва, 67 стр. с илл., 2007. C. 14 
 Андрієвська В. Л., Беличко Ю. В. На межі 2-3 тисячоліття. Художники Києва. Iз древа життя Українського, образотворче мистецтво. 2009, Києв, Криниця. 523 с.
 Galochkina L. Valentin Galochkin. 2 Volumen. 2007, Hamburg, Fotobuch.de, 653353-H96C13G
 
 Опыт как реальность. Конечна Р. Новости МСХ, 2010 (№11)  
 Томский о скульптуре "Хиросима" 1957 г. в Томский Н. В., Шевцов И. М. Прекрасное и народ: сборник статей. Москва, Из-во Академии художеств СССР, 1961. С. 144.

Ссылки 

Юбилейная выставка в Историко-художественном музее г. Рославль  

Юбилейная выставка скульптуры и графики в салоне «Иркутск», Мюнхен, Германия , , 

Официальный сайт

Архивный фонд Галочкина в РГАЛИ 

Статья о Галочкине на сайте Черниговского областного художественного музея  

Скульпторы СССР
Скульпторы Российской Федерации
Скульпторы по алфавиту
Похороненные в Нахабине
Скульпторы российской эмиграции
Скульпторы Украины
Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры